Adschemjan oder Adschemian ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Adschemjan (1925–1987), sowjetischer Komponist armenischer Herkunft
 Arus Adschemjan (* 1983), armenische Pianistin
 Vartan Adschemian (* 1956), armenischer Komponist und Musikpädagoge